Poseidón může mít tyto významy:

 Poseidón – řecký bůh moře a vodního živlu
 Poseidon (Teplické skály) – podzemní systém v Teplických skalách

 Boeing P-8 Poseidon - námořní hlídkový letoun námořnictva USA
 Dobrodružství Poseidonu – americký akční katastrofický film z roku 1972 
 Poseidon 2 – radar pro měření výšky mořské hladiny použitý na družici Jason-1
 Poseidónios - řecký filozof, historik, zeměpisec, astronom a matematik
 UGM-73 Poseidon - balistická střela odpalovaná z ponorek USA určená k útokům na pozemní cíle
podobné

 Poseidon (rozcestník)